Максаковський Володимир Павлович (1924—2015) — радянський і російський географ, країнознавець.
 Максаковський Микола Володимирович (1956) — радянський і російський географ.